Miragaia (Lourinhã), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lourinhã
Miragaia (Porto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Porto
Miragaia (dinosauriër), Miragaia longicollum, een dinosauriër, behorend tot de groep van de Stegosauria